Река Чусовая имеет несколько притоков под названием Шайта́нка:

 Шайтанка (в верховье Большая Шайтанка) — нижний левый приток;
 Шайтанка (также Чатаевская Шайтанка) — верхний левый приток;
 Большая Шайтанка (в верховье Шайтанка) — правый приток.